

Pseudonyme 

 Camille Maurane (1911-2010), de son vrai nom Camille Moreau, est un chanteur français (baryton), d'opéra et de mélodies.
 Maurane (1960-2018), de son vrai nom Claudine Luypaerts, est une chanteuse belge de variétés.